Claremontia är ett släkte av steklar som beskrevs av Sievert Allen Rohwer 1909. Claremontia ingår i familjen bladsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Bladsteklar
Claremontia